John DiBartolomeo – cestista statunitense
 Luigi Di Bartolomeo – politico italiano
 Mars Di Bartolomeo- politico lussemburghese
 Martino di Bartolomeo – pittore italiano
 Maso di Bartolomeo – architetto, scultore, orafo e fonditore italiano

Pagine correlate

Di Bartolomei
Bartolomeo (disambigua)
De Bartolomeo (disambigua)